Personatges:
 Josep Trias, porter de futbol nascut a Barcelona.
Jordi Trias, jugador català de bàsquet.
Mariano Trias, polític i ex vicepresident de les Filipines.
Xavier Trias, polític català de Convergència i Unió.
Josep Trias i Travesa, industrial de l'Escala.

 Geografia:
Can Tries o Can Trias, és un barri del municipi de Viladecavalls, al Vallès Occidental.

 Altres:
Triàsic (o Trias), període geològic que començà fa  milions d'anys i s'acabà fa  milions d'anys.